Примера Дивисьон 2016 () — 87-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Команды

Зона 1

Зона 2

Таблица вылета

Результаты матчей

Зона 1

Зона 2

Межзональные матчи 
 Альдосиви 3 : 0 Олимпо
 Росарио Сентраль 2 : 0 Ньюэллс Олд Бойз
 Архентинос Хуниорс 0 : 3 Велес Сарсфилд
 Индепендьенте 1 : 1 Расинг
 Уракан 1 : 1 Сан-Лоренсо
 Ривер Плейт 0 : 0 Бока Хуниорс
 Эстудиантес 3 : 0 Химнасия Ла-Плата
 Колон 0 : 3 Унион
 Дефенса и Хустисия 0 : 1 Арсенал
 Банфилд 0 : 2 Ланус
 Темперлей 2 : 0 Кильмес
 Атлетико Рафаэла 3 : 1 Патронато
 Бельграно 0 : 0 Атлетико Тукуман
 Тигре 2 : 0 Атлетико Сармьенто
 Годой Крус 1 : 0 Сан-Мартин
 Олимпо 2 : 1 Альдосиви
 Ньюэллс Олд Бойз 0 : 0 Росарио Сентраль
 Велес Сарсфилд 1 : 0 Архентинос Хуниорс
 Расинг 0 : 0 Индепендьенте
 Сан-Лоренсо 1 : 0 Уракан
 Бока Хуниорс 0 : 0 Ривер Плейт
 Химнасия Ла-Плата 0 : 0 Эстудиантес
 Унион 1 : 0 Колон
 Арсенал 0 : 0 Дефенса и Хустисия
 Ланус 2 : 0 Банфилд
 Кильмес 2 : 0 Темперлей
 Патронато 2 : 1 Атлетико Рафаэла
 Атлетико Тукуман 2 : 1 Бельграно
 Атлетико Сармьенто 0 : 1 Тигре
 Сан-Мартин 2 : 0 Годой Крус

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на soccerway.com
 Календарь чемпионата на сайте afa.org.ar

2016
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2016 году